Монтегю Денис Уайет «Монти» Дон (р. 8 июля 1955) — британский телеведущий и писатель. Ведущий передач о садоводстве и огородничестве.

Биография 
Родился в Западном Берлине, в британской семье. Мать — Джаннет Монтегю Дон (урождённая Уайетт), по её линии Монти Дон в родстве с династией архитекторов . Дон провёл детство на севере Гэмпшира, в доме, построенном в 1870-х его прадедом Мэтью Доном.

Отец, Дэнис Дон — кадровый военный, происходил из шотландской семьи, по отцовской линии среди предков Дона — ботаник Джордж Дон и семья Кейлер из шотландcкого города Данди, сделавшая в XIX веке состояние на продаже .

По воспоминаниям Монти, его родители были «очень строгими», оба были религиозны — отец был  , мать — церковной старостой. Отец воевал во Второй Мировой войне, после увольнения из армии в 1961 не сумел до конца приспособиться к гражданской жизни, сменив несколько профессий. В семье Монти был младшим из пятерых детей; его сестра-близнец перенесла в молодости серьёзную автокатастрофу. Родители Дона умерли в 1980.

В детстве Дон сменил несколько школ, отношения с учебными заведениями не складывались. Он не сумел сдать необходимые для поступления в университет  с первого раза и, чтобы сдать их, посещал вечернюю школу, днём работая на стройке. В 17 лет уехал во Францию, в Прованс, где работал садовником, а также подумывал стать кровельщиком. Несмотря на неудачи в учёбе, Дон решил продолжить образование, работал на ферме, вечером готовясь к экзаменам, и поступил в  Кембриджского университета, где изучал английскую филологию. Здесь он встретил свою будущую жену Сару. В студенческие годы занимался боксом, но, по собственному признанию, делал это для того, чтобы впечатлить отца — чемпиона по боксу в тяжёлом весе.

Карьера 

В 1981 Дон с женой организовали фирму по производству и продаже бижутерии — «Monty Don Jewellery». Сперва дела фирмы шли успешно, но после финансового краха 1987 года, в начале 1990-х, предприятие разорилось. В автобиографической книге «The Jewel Garden», написанной в соавторстве с женой Сарой, Дон описывает историю успеха и провала своей фирмы. С 1991 по 1993 Дон был безработным. Неудача в бизнесе подтолкнула Дона к тому, чтобы начать карьеру писателя и попробовать себя на телевидении.

Первой работой Монти Дона на телевидении стала должность ведущего в утреннем телешоу «This Morning», где он вёл раздел, посвящённый садоводству. В качестве приглашённого ведущего он появлялся в передаче BBC «Holiday». В 1994—1995 он периодически выполнял роль одного из ведущих в еженедельной научной программе «Tomorrow's World» на канале BBC One. Затем Дон вёл несколько циклов передач о садоводстве на канале Channel 4 — «Don Roaming», «Fork to Fork», «Real Gardens», «Lost Gardens».

Дон был главным ведущим передачи  на канале BBC Two в 2003—2008, сменив на этой должности . За 36 лет существования передачи это был первый случай, когда ведущим стал садовод-самоучка без профессионального образования. В 2008 Дон перенёс «малый инсульт» и участие в передаче пришлось прекратить. Однако отчасти после ухода Дона, отчасти в результате попытки руководства сделать формат программы более «развлекательным» и «молодёжным», аудитория передачи сократилась. В декабре 2010 было объявлено, что Дон вернётся на канал в 2011, заменив ведущего . С марта 2011 Дон ведёт передачу из своего собственного сада под названием Лонгмэдоу (), расположенного в Херефордшире (вместе с Доном в съёмках участвуют его собаки породы золотистый ретривер — Найджел и Нелли).

В 2006 Дон принимал участие в проекте BBC «Growing out of Trouble». По сюжету передачи и одноимённой книги, главные герои, несколько проходящих реабилитацию наркоманов, возделывают участок земли и содержат ферму в Херфордшире, пытаясь таким образом избавиться от наркотической зависимости.

Дон был ведущим передачи  (транслировалась на BBC Two с 27 декабря по 30 марта 2008).

В декабре 2008 Дон вел программу о плантациях пробкового дуба в Португалии, входившую в цикл естественнонаучных передач BBC  .

В январе 2010 на канале Channel 4 вышла передача «Ферма моей мечты» (), помогавшая успешно вести хозяйство на небольшой ферме. В «Mastercrafts», серии из 6 фильмов для канала BBC Two, Дон рассказывал о шести традиционных английских ремёслах.

Дон дважды (в феврале 2009 и марте 2010) был приглашён в качестве участника дискуссии в телешоу канала BBC «». В августе 2010, Дон стал героем одного из выпусков программы BBC «Родословная семьи» ().

В апреле 2011 Монти Дон представил публике «Итальянские сады с Монти Доном» () — четыре фильма для канала BBC2, рассказывающие о самых известных итальянских садах (по мотивам передачи была выпущена книга). В феврале 2013 вышло продолжение — «Французские сады с Монти Доном»().

В 2013 Дон выступил в одном из эпизодов документальной передачи «».

В 2014 на BBC2 стала выходить передача «Большие мечты в малых масштабах» (), в которой Дон помогает начинающим садоводам создать «сад мечты» на небольшой территории.

В 2014 Дон стал ведущим комментатором канала BBC на трансляции  — одной из самых популярных в Англии садоводческих выставок, ежегодно проводящейся в Лондоне Королевским садоводческим обществом, — снова сменив на этой должности Алана Тичмарша, которому на трансляции предложили второстепенную роль. Тичмарш вёл трансляции цветочного шоу почти 30 лет, был «задет» этим решением руководства и отказался участвовать. Назначение Дона вызвало критику, его вновь упрекали в нехватке соответствующего этой должности профессионального образования, хотя сам Тичмарш отметил, что не считает отсутствие у Дона специальной подготовки препятствием для ведения передач о садоводстве. По словам Тичмарша, Дон «влюблён в свою работу и способен достучаться до множества людей. У нас с ним разные зрительские аудитории. Я желаю ему удачи. Не собираюсь ругать его у него за спиной» ().

В 2015 канал BBC Two представил цикл из четырёх фильмов «The Secret History of the British Garden», в которых Дон рассказывал о четырёх веках истории и развития английских садов — начиная с садов XVII века в поместье  в Камбрии и заканчивая всплеском интереса к садоводству в Британии XX века.

Кроме работы на телевидении, с февраля 1994 по май 2006 Дон был редактором еженедельной колонки о садоводстве в газете The Observer. С 2004 он вёл колонку в Daily Mail и Mail Online. Также он автор статей в журнале Gardener's World.

С 2008 по 2016 Дон был президентом фонда «», благотворительной организации, продвигающей идеи органического земледелия. Также он один из патронов благотворительных фондов «» (фонд поддерживает пчеловодство в развивающихся странах, рассматривая его как способ борьбы с бедностью) и «Pope’s Grotto Preservation Trust» (фонд, основанный для реставрации грота, сохранившегося на месте  Александра Поупа в Туикенеме).

Личная жизнь 
Монти и Сара женаты с 1983, у них трое детей; старший сын — архитектор по образованию, младший сын и дочь учились в Школе искусств Св. Мартина. Сара — дизайнер и архитектор; фирма «Monty Don Jewellery» появилась благодаря её увлечению ювелирным искусством. С 1991 семья живёт близ , Херефордшир.

Кроме поместья Лонгмэдоу, Дон владеет фермой в районе Блэк-Маунтинс, на которой он держит 500 племенных овец и около 50 коров; вести работы на ферме ему помогает один из сыновей.

Дон — любитель собак. В интервью 2009 года он упоминает, что у него четыре собаки: золотистые ретриверы Найджел и Нелл, Бренда (миниатюрная такса) и Берри-Энн (джек-рассел-терьер). Оба ретривера вместе с хозяином участвуют в съёмках передачи «Gardners’ World» и имеют собственные аккаунты в Твиттере. В 2016 Дон выпустил книгу «Nigel: my family and other dogs», в которой он рассказывает о Найджеле, своём саде в  Лонгмэдоу и месте, которое занимают собаки в его жизни, а также размышляет об отношениях между собаками и людьми.

По его собственному признанию, Дон неплохо играет на гитаре, но совсем не умеет петь. В детстве он мечтал стать рок-звездой, а также писателем или лесником.

Среди любимых садовников Дона — Дерек Джармен, чилийский садовник Хуан Гримм (Juan Grimm), , .

В интервью Дон упоминал о том, что с 25 лет борется с приступами депрессии и страдает от сезонного аффективного расстройства, с которым пытался справляться при помощи когнитивно-поведенческой психотерапии и препарата «Прозак», затем перейдя к фототерапии. По его словам, лекарством от депрессии для него стала работа в саду, а также общение со своей собакой.

Критика 
Дон никогда не получал специального образования для занятий садоводством, ландшафтным дизайном или сельским хозяйством. В детстве работа в саду и огороде была для Дона неприятной ежедневной обязанностью, а настоящий интерес к садоводству проявился, когда ему было 17 лет. По его собственным словам, он был и остаётся «садоводом-любителем и писателем-профессионалом. Единственное, на чем основан мой авторитет — то, что я занимаюсь садоводством всю жизнь, а также граничащая с одержимостью страсть к собственному саду» ().

При этом, будучи любителем, Дон является ведущим передачи «Gardner's World» с двухмиллионной аудиторией, а канал BBC, ориентируясь на вкусы публики, неоднократно оказывал ему предпочтение перед профессионалами. Такая ситуация вызывала недовольство некоторых профессиональных садоводов.

Дон — поборник методов органического садоводства и земледелия. С 2008 по 2016 он был президентом фонда «», основанной в 1946 благотворительной некоммерческой организации, продвигающей идеи органического земледелия и фермерства и ответственного подхода к производству и потреблению пищи. В 2012 его приверженность «органическим методам» (а именно — совет собирать вручную один из видов жуков-листоедов) вызвала конфликт с продюсерами «Gardners’ World». Производители пестицидов заявили протест в адрес канала BBC Two, требуя, чтобы Дон рассказывал в эфире о существовании разных подходов к уничтожению садовых вредителей. Продюсеры пообещали, что ведущий займёт менее определенную позицию по этому вопросу, но Дон сообщил, что менять свои взгляды не собирается.

Издания

Книги 
 
 
 
 
 
  (в США выходила под названием «From the Garden to the Table: Growing, Cooking, and Eating Your Own Food» (2003))

Издания на DVD 
 Around The World In 80 Gardens : Complete BBC Series. — Warner Home Video, 2008. — 4 диска (590 минут)
 My Dream Farm presented by Monty Don. — Acorn Media, 2010. — 2 диска (360 минут)
 Monty Don’s Italian Gardens. — 2entertain, 2011. — 2 диска (240 минут)
 Monty Don’s French Gardens. — Spirit Entertainment Limited, 2013.
 Monty Don: The Secret History Of The British Garden. — Spirit Entertainment Limited, 2015. — 2 диска (240 минут)

Примечания 

Телеведущие Великобритании
Персоналии Би-би-си
Выпускники Кембриджского университета
Выпускники Колледжа Магдалины (Кембридж)
Персоналии:Херефордшир
Садоводы Великобритании
Писатели Великобритании XX века
Писатели Великобритании XXI века